Família Reig, família andorrana coneguda per la seva presència en el sector tabaquer, banquer i polític 
 Éssers vius:
 Reig o corb reig (Argyrosomus regius) espècie de peix de la família dels esciènids i de l'ordre dels perciformes
 Reig o corball de sorra (Umbrina cirrosa), espècie de peix de la família dels esciènids i de l'ordre dels perciformes 
 Reig o ou de reig (Amanita caesarea), bolet comestible de l'ordre dels agaricals 
 Reig de fageda o reig bord (Amanita muscaria), fong basidiomicet verinós i psicoactiu 
 Toponímia:
 Cal Reig (Lladurs), masia al municipi de Lladurs a la comarca del Solsonès 
 El Palau de Reig, despoblat del municipi de Valls, a la comarca de l'Alt Camp 
 Font del Reig, surgència del terme municipal de Monistrol de Calders (Moianès)
 Rasa de cal Reig, afluent de la Ribera Salada 
 Torrent del Reig, afluent de l'Aigua de Valls que transcorre íntegrament pel terme municipal de Saldes (Berguedà)
 Turó del Reig, muntanya entre els municipis de Tiana (Maresme) i de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
 Organitzacions:
 Banca Reig, entitat bancària d'Andorra fundada l'any 1956 per Julià Reig i Ribó 
 Reig Capital Group, hòlding andorrà amb presència internacional a set països 
 Reig Patrimonia, grup empresarial d'Andorra vinculat a la família Reig 
 Tabacs Reig, empresa d'Andorra dedicada a la fabricació i comercialització de tabac propietat de la família Reig 
 Biografies:
 Alberto Reig Tapia (Madrid, 1949), politòleg i historiador espanyol 
 Àngel Reig Sànchez (Gandia, 1986), jugador professional de pilota valenciana 
 Anton Reig i Sors (L'Armentera, 1848 - Barcelona, 1930), propietari que signà el Missatge a la Reina Regent (1888) 
 Antoni Reig i Casassas
 Antonio Reig, diversos personatges
 Carles Reig i Morell (Lleida, 1947 - Washington, 2001), escriptor de teatre 
 Dolors Reig i Hernández (La Garriga, 1971), professora 
 Eduard Reig i Carreras (1842 – 1880), advocat, industrial i polític català 
 Enric Reig i Casanova (1859 - 1927), cardenal valencià que ocupà el bisbat de Barcelona i els arquebisbats de València i el Primat de Toledo
 Maria Reig i Moles (Barcelona, 1951), empresària i política andorrana membre de les famílies andorranes Reig i Moles 
 Joan Reig i Viñas (La Garriga, 1902 -1982), membre de la Lliga Catalana en temps de la República 
 Joaquim Reig i Rodríguez (València, 1896 - Madrid, 1989), polític i empresari valencià 
 Josep Reig (1584 ? - Barcelona, 1674), mestre de capella de Santa Maria del Mar a Barcelona (1618 -1674)
 Juan Bautista Reig García (Cocentaina, 1828 - Burjassot, 1899), advocat i polític valencià 
 Julià Reig i Ribó (1911-1996), empresari i polític andorrà 
 Julià Reig i Roqueta, empresari andorrà fundador de la Fàbrica Reig 
 Lino Alberto Reig Fourquet (València, 1820 - Bétera, 1895), comerciant i polític valencià 
 Manuel Reig Fourquet (València, 1830 - Madrid, 1901), polític i comerciant valencià 
 Mario Reig (Tarragona, 1965), futbolista i entrenador espanyol 
 Pere Reig i Fiol, autor de teatre 
 Ramon Reig i Corominas (Manila, 1903 - Figueres, 1963), pintor, catedràtic i arquitecte català 
 Santiago Reig Aguilar-Tablada (Alcoi, 1865 - 1924), advocat i polític valencià